California del Sud

 Bassa California – stato messicano
 Bassa California del Sud – stato messicano
 California meridionale – parte meridionale della California